Chivers ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Chivers (* 1951), britischer Sprinter
 Martin Chivers (* 1945), englischer Fußballspieler
 Thomas Holley Chivers (1809–1858), US-amerikanischer Dichter
 Warren Chivers (1914–2006), US-amerikanischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer

Sonstiges:
 Mount Chivers, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Chivers (Unternehmen), britischer Lebensmittelhersteller